(l'énigme) est le titre de plusieurs œuvres :
 The Riddle, un album du chanteur britannique Nik Kershaw sorti en 1984 ;
 The Riddle, une chanson figurant sur cet album ;
 The Riddle, une chanson de Steve Vai sur l'album Passion and Warfare paru en 1990 ;
 , un film britannique réalisé par Brendan Foley sorti en 2007.

Voir aussi